Bence Halász – martellista ungherese
 Elemír Halász-Hradil – pittore slovacco
 Gyula Halász, noto come Brassaï – fotografo ungherese naturalizzato francese
 István Halász – calciatore ungherese
 János Halász – cestista ungherese
 Judit Halász – ex cestista ungherese
 Péter Halász – compositore, musicista e direttore d'orchestra ungherese